Кошкин, Василий:
 Кошкин, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3980; 26 ноября 1826.
 Кошкин, Василий Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; № 4414; 18 декабря 1830.